John Hayes - brytyjski polityk, poseł do Izby Gmin
 Johnny Hayes - amerykański lekkoatleta, maratończyk